Во́ронов () — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Воронов, Абрам Соломонович (1899—1975) — украинский советский учёный-медик, профессор.
 Воронов, Авенир Аркадьевич (1910—1992) — советский учёный, академик АН СССР.
 
 
 
 
 Воронов, Аркадий Николаевич — доктор наук, профессор.

Б

В 
 Воронов, Валентин Николаевич (1915—1985) — полный кавалер ордена Славы.
 
 
 
 Воронов, Виталь (род. 1983) — белорусский литератор.

Г-Е 
 
 Воронов, Георгий Анатольевич (род. 1935) — российский эколог, биогеограф.
 Воронов, Денис Игоревич (род. 1991) — российский футболист.

И—Л 
 
 Воронов, Игорь Николаевич (род. 1940) — российский музыкант.
 Воронов (Уоренофф), Леонард (1911—1960) — американский оперный певец, псевдоним — Леонард Уоррен.
 Воронов, Леонид Александрович (1899—1938) — советский художник.
 Воронов, Ливерий Аркадьевич (1914—1995) — протоиерей, богослов, писатель.

М—Н 
 
 Воронов, Мэри (род. 1943) — американская актриса.
 Воронов, Натан Моисеевич (1916—1987) — белорусский советский художник.

П—С 
 
 
 Воронов, Савватий Михайлович (1899—1953) — советский учёный, металлург, дважды лауреат Сталинской премии.
 
 [[Воронов, Сергей Фёдорович (1945-2018) — советский и российский физик, ликвидатор последствий Аварии на Чернобыльской АЭС.
 Воронов, Станислав Кириллович (род. 1957) — генерал-лейтенант ФСБ РФ, художник.

Ф—Ю 
 Воронов, Фёдор Никитич (ум. 1821) — русский военный, генерал-майор.
 Воронов, Феодосий Дионисьевич (1904—1975) — советский промышленник, Герой Социалистического Труда.

Двойные фамилии 
 Россаль-Воронов, Алексей Семёнович (1921—2008) — российский художник, иконописец.



Населённые пункты 
 Воронова — исчезнувшее село в Сакском районе Крыма.
 Воронов — деревня в Гомельской области Белоруссии.
 Воронов — хутор в Ставропольском крае России.
 Воронов — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Воронов — село в Ивано-Франковском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Воронов — село во Львовской области Украины.
 Воронов — село в Ровненской области Украины.

Прочее 
 Воронов — мыс, вдающийся в Мезенскую губу Белого моря, на границе Абрамовского и Зимнего берегов.
 Воронов — мыс, вдающийся в Волховскую губу Ладожского озера, на острове Птинов.
 Воронов — спортивный аэродром в селе Воронов Ровненской области.

См. также

Примечания